Ofenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Ofenberg (Oberrot), Einzelhof im zentralen Ortsteil von Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ofenberg (Gemeinde Opponitz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Opponitz,  Niederösterreich
 Ofenberg (Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg), Ortsteil von Scheiblingkirchen-Thernberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Ofenberg, deutscher Name von Il Fuorn, Weiler der Gemeinde Zernez, Kanton Graubünden
 Der Ofenberg ist eine 373 m hohe Erhebung mit dem Ofenberg-Turm (Aussichtsturm), westlich der Stadt Wolfhagen im Landkreis Kassel.

Berge:
 Ofenberg, deutscher Name des Piz dal Fuorn (Berg) (2905 m), Berg an der Ofenpass-Straße, Kanton Graubünden
 Ofenberg (Ammergauer Alpen) (1175 m), Berg in den Ammergauer Alpen bei Griesen, Markt Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Ofenberg (Fränkische Schweiz) (512 m), Berg in der Fränkischen Schweiz bei Berghausen, Markt Hohenburg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ofenberg (Pfälzerwald), Berg, im Pfälzerwald bei Merzalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Ofenberg (Wolfhagen) (372,5 m), Berg im Wolfhager Hügelland bei Wolfhagen, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch:
 Offenberg (Begriffsklärung)